Челя́ба — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Челяба — деревня в Зиминском районе Иркутской области.
 Челяба — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Челяба — обиходное название города Челябинска.

Прочее 
 Челяба — музыкальная группа под руководством Валерия Ярушина (1999).
 Челяба — бесплатная рекламная газета, издаётся с 1995 в Челябинске.